Angels:

  — австралийская рок-группа, созданная в 1974 году, член Зала славы ARIA (с 1998).
 The Angels — американская гёрл-группа 1960-х годов.
  — альбом финской рок-группы The 69 Eyes, выпущенный в 2007 году.
 «Angels» — песня Робби Уильямса, 1997 год.
 «» () — британский телесериал в жанре медицинской драмы, выходивший в 1975—1983 годах.
 «» () — дебютный роман американского писателя Дениса Джонсона, выпущенный в 1983 году.
 «Лос-Анджелес Энджелс» () — американский бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола.

См. также 
 
 
 No Angels